Rue Étienne-Dolet à Lyon ;
 Rue Étienne-Dolet à Paris ;
 Rue Étienne-Dolet à Romainville ;
 Rue Etienne-Dolet à Brest ;